Ша́ни Тараша́й (; 7 февраля 1995, Хаузен-на-Альбисе, Швейцария) — швейцарский футболист. Выступал на позиции крайнего нападающего. Провёл пять матчей за национальную сборную Швейцарии. Участник чемпионата Европы 2016 года.

Клубная карьера 
Шани Тарашай является воспитанником футбольного клуба «Грассхоппер». Дебют футболиста в основном составе команды состоялся 30 июля 2014 года в матче Лиги чемпионов против клуба «Лилль». 2 августа Тарашай дебютировал и в чемпионате Швейцарии, выйдя на замену в матче против «Сьона». 14 марта 2015 года Тарашай забил свой первый гол в чемпионате страны, поразив ворота «Туна». Всего в свой дебютный сезон футболист принял участие в 19 матчах чемпионата Швейцарии и забил 1 гол.

Намного более успешным выдалось для футболиста начало сезона 2015/16, когда в первых четырёх матчах чемпионата он поразил ворота соперников «Грассхоппера» пять раз.

7 января 2016 года Тарашай перешёл в английский клуб «Эвертон», подписав контракт на 4,5 года, однако на правах аренды до конца сезона остался в «Грассхоппере».

В 2022 году завершил профессиональную карьеру в возрасте 27 лет из-за травм.

Карьера в сборной 
Родители Тарашая приехали в Швейцарию из балканского города Призрен в Южной Метохии. Таким образом, Тарашай имел право выступать не только за сборную Швейцарии, но и за сборную Косова и сборную Албании.

Тарашай играл за различные юношеские сборные Швейцарии. В 2014—2016 годах выступал за молодёжную команду этой страны.
В августе 2015 года главный тренер сборной Албании Джанни Де Бьязи заявил, что видит Шани важным футболистом для сборной этой страны в будущем, однако 25 марта 2016 года Тарашай дебютировал в сборной Швейцарии, выйдя на замену в товарищеском матче против сборной Ирландии. Летом 2016 года в составе сборной Швейцарии играл на чемпионате Европы.

Статистика выступлений

Клубная

В сборной 

Итого: 5 матчей / 0 голов; 1 победа, 1 ничья, 3 поражения.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Швейцарии по футболу
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне